Steve Howey kan henvise til:

 Steve Howey (fodboldspiller) (født 1971), engelsk fodboldspiller
 Steve Howey (skuespiller) (født 1977), amerikansk skuespiller